Een overzicht van het onroerend erfgoed in Heist-op-den-Berg. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed

|}

Bouwkundige gehelen

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in Antwerpen (provincie)

 
Heist